Александер Мехія — колумбійський футболіст
 Альфредо Мехія — гондураський футболіст
 Вісенте Мехія Коліндрес — президент Гондурасу
 Діонісіо Мехія — мексиканський футболіст
 Кевін Мехія — гондураський борець греко-римського і вільного стилів
 Крістіан Мехія — гватемальський борець греко-римського стилю
 Ліборіо Мехія — президент Сполучених Провінцій Нової Гранади

Див. також 
 Мехіа